dieselmotor, die werkt op
 dieselolie
 biodiesel
 Diesel (kledingmerk), een Italiaans kledingmerk
 Diesel (band), een Nederlandse band
 Spezi, Diesel (frisdrank), een populaire (Duitse) frisdrank
 Kevin Nash, professioneel worstelaar bekend onder de ringnaam Diesel

Personen met de achternaam Diesel 
 Rudolf Diesel, de uitvinder van de dieselmotor
 Vin Diesel, een Amerikaanse acteur, producer en regisseur